Szállásföld Hajdú-Bihar megyében található.
 Szállásföld Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található.